Об'єкти NGC
Годинник (сузір'я)
Галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1835